Miskinói járás, közigazgatási egység Oroszországban, Baskíriában, székhelye Miskino falu
 Miskinói járás, közigazgatási egység Oroszországban, a Kurgani területen, székhelye Miskino városi jellegű település